Franciaország
Saint-Lambert, település Calvados megyében
Saint-Lambert, település Yvelines megyében